Joseph Collet est un nom porté par :
 Joseph Collet (1768-1828), un amiral de la Marine française ;
 Joseph Collet (1871-1918), un homme politique lorrain.